Brandeburgo hace referencia a varios artículos:

 Brandeburgo, uno de los estados de Alemania.
 Ciudad de Brandeburgo, ciudad de Alemania.
 Brandeburgo-Prusia, estado histórico en el actual territorio de Alemania.
 Margraviato de Brandeburgo, principado del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Provincia de Brandeburgo, provincia de Prusia, región ubicada en la actual Alemania.
 División Brandeburgo, unidad de operaciones especiales de la Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial.
 Diócesis de Brandeburgo.